Patrijarhat, u antropologiji, je patrijarh naziv za onog koji drži vlast u patrijarhalnoj obitelji ili većoj društvenoj zajednici.
 patrijarh, u judaizamu naziv za biblijsku trojicu prvih vođa židovskog naroda: Abrahama, Izaka i Jakova.
 Patrijarh (kršćanstvo), u pravoslavnim kršćanskim crkvama naziv vezan uz neke biskupe, odnosno za poglavare samostalnih pravoslavnih crkava i upravlja patrijaršijom potpuno nezavisno, kao što to na Zapadu radi rimski papa, a prvi među jednakim patrijarsima je carigradski patrijarh.